Theuring ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Theuring (1923–2000), deutscher Schauspieler
 Günther Theuring (1930–2016), österreichischer Dirigent
Siehe auch:
 Deuring
 Teuringer